Juste comme ça (double album) est un album compilation de Sheila sorti en 2006 en double CD, double CD+DVD et Longbox 3CD (67 titres).
Il existe également une version en CD simple sorti en 2007 ne contenant que 23 titres.

Cet album contient une chanson inédite : L'Amour pour seule prière.

Liste des titres

CD 1 

 L'école est finie
 Papa t'es plus dans l'coup
 Pendant les vacances
 Première surprise-partie
 Le sifflet des copains
 Écoute ce disque
 Vous les copains
 Bang Bang
 L'heure de la sortie
 Adios Amor
 Dalila (Dalilah)
 Petite fille de Français moyen
 Les Rois mages
 Blancs, Jaunes, Rouges, Noirs
 Poupée de porcelaine
 Les Gondoles à Venise (En duo avec Ringo)
 Adam et Eve
 Mélancolie
 Le couple
 Tu es le soleil
 Ne fais pas tanguer le bateau
 C'est le cœur
 Aimer avant de mourir
 Quel tempérament de feu
 Un prince en exil

CD 2 

 L'Amour qui brûle en moi
 Love me baby
 Singin' in the rain
 Hôtel de la plage
 No no no no
 Spacer
 Pilote sur les ondes
 Little Darlin'
 La tendresse d'un homme
 Glori Gloria
 Tangue au
 Emmenez-moi
 Le film à l'envers
 Je suis comme toi
 Comme aujourd'hui
 Pour te retrouver
 Le tam-tam du vent
 Dense
 Toutes ces vies
 L'Amour pour seule prière (inédit)

DVD des enregistrements acoustiques (uniquement dans l'Edition Collector) 
 Pendant les vacances
 Bang Bang
 Trinidad
 C'est écrit
 Move it
 Misery
 Pilote sur les ondes
 Monsieur Vincent
 Sur un fil

Production 
 Double CD  contenant 45 titres, Warner 5051011751622, date de sortie : 2006.  Un coffret de 3 CD de cette chanteuse est également sorti sous ce titre en 2006 : Long Box triple CD  contenant 67 titres dont cette chanson : L'Amour pour seule prière. Warner 5051011744426. 
 Double CD digipack Edition Collector  contenant 45 titres, + 1 DVD  des enregistrements acoustiques Warner 5051011751523, date de sortie : 2006.
 CD  contenant 23 titres, Warner 5051011945328, date de sortie : 2007.

Notes 

Compilation de Sheila
Compilation musicale sortie en 2006